Мортенссон () — шведская фамилия. Известные носители:
 Мортенссон, Агнета (род. 1961) — шведская пловчиха.
 Мортенссон, Ингела (род. 1939) — шведский политик и общественный деятель
 Мортенссон, Тони (род. 1980) — шведский хоккеист
 Мортенссон, Филип (род. 1993) — шведский футболист.
 Мортенссон, Фритьоф (1884—1956) — шведский греко-римский борец

См. также 
 Мортенсон
 Мортенсен